Het Nederlands kampioenschap voor vrouwen allround 1956 werd in het weekend van 11 en 12 februari 1956 verreden op de natuurijsbaan van de Zutphense IJsvereniging in Zutphen. Kampioen werd Rie Meijer.

Eindklassement 

 NF = Niet gefinisht (val)
 AC = wel deelgenomen aan de wedstrijd, resultaten onbekend

1956
Langebaanschaatsen in 1956
Sport in Zutphen
Schaatsen in Gelderland
Sportevenement in Gelderland